

Persone 
 Giancarlo Magi – calciatore italiano
 Gianluca Magi – storico delle idee e delle religioni, orientalista e filosofo italiano
 Luigi Magi – scultore italiano
 Riccardo Magi – politico italiano

 Konrad Mägi – pittore estone

Musica 
 Magi – album di Hedvig & Selma del 2010

Religione 
Magi – sacerdoti del culto di Zoroastro
Magi – personaggi della tradizione cristiana

Altro 
Magi: The Labyrinth of Magic – manga di Shinobu Ohtaka

Pagine correlate 

Adorazione dei Magi
Mago (disambigua)